Hipparchia multiocellata är en fjärilsart som beskrevs av Vorbrodt 1917. Hipparchia multiocellata ingår i släktet Hipparchia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
multiocellata